Коавильтеки, Coahuiltecan — общее название группы племён, обитавших ранее на юге Техаса близ реки Рио-Гранде.

Испанцы, первыми прибывшие в регион, описывали местное население как процветающих и дружелюбных людей. Большинство сведений о коавильтеках относится ко времени, когда они, по-видимому, пережили экономическую катастрофу и употребляли в пищу практически всё, что они могли найти — муравьиные яйца, сгнившую древесину, пауков, олений помёт, гремучих змей, ящериц и т. п. Из-за занесённых европейцами болезней погибло около 90 % коавильтеков. В XVIII веке племя исчезло, остатки племени смешались с испаноязычным населением юга Техаса. Среди коавильтеков упоминается группа под названием квемы (:en:Quem people), обитавшая на обоих берегах Рио-Гранде.

Джон Уэсли Пауэлл в своей классификации индейских языков 1891 г. предложил коавильтекскую семью, которая, по его мнению, включала коавильтекский язык и язык котонаме. Позднее в данную семью предлагалось включить также комекрудские языки, каранкава и тонкава. В настоящее время большинство лингвистов склоняются к тому, чтобы рассматривать эти языки как изоляты.

См. также 
 Коавильтекский язык

Литература 
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.

Ссылки 
 Coahuiltecan Indians 
 Reassessing Cultural Extinction: Change and Survival at Mission San Juan Capistrano, Texas — Chapter 8: Linguistics
 Pakawá Indians 

Народы США
Индейцы Техаса
Индейцы Юго-запада США